Nelly Island ist der Name mehrerer Inseln:

 Nelly Island (Antarktika), Insel der Frazier-Inseln
 Nelly Island (Bermuda), Insel im Warwick Parish von Bermuda